Batha –  centro abitato e comune libanese
 Batha – fiume del Ciad
 Regione di Batha – regione del Ciad
 Dipartimento di Batha Occidentale – dipartimento del Ciad
 Dipartimento di Batha Orientale – dipartimento del Ciad